Uteß ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Uteß (* 1951), deutscher Fußballspieler
 Jürgen Uteß (* 1957), deutscher Fußballspieler
 Klaus-Dieter Uteß (* 1954), deutscher Fußballspieler 
 Stefan Uteß (* 1974), deutscher Kanute

Siehe auch:
 Utes